Stewart:
 
 Stewart SF01 — болид, разработанный и построенный командой Stewart Grand Prix для участия в Чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1997 года.
 Stewart SF02 — болид Формулы-1, построенный командой Stewart Grand Prix для участия в чемпионате мира 1998 года.
 Stewart SF03 — болид Формулы-1, построенный командой Stewart Grand Prix для участия в чемпионате мира 1999 года.

См. также